Keke peut se référer à :

Personnes

Prénom
 Keke Geladze (1858–1937), mère georgienne de Joseph Staline. 
 KeKe Mingo (né 1990), joueur americain de football.
 Keke Mortson (1934–1995), joueur canadien de hockey sur glace.
 Keke Palmer (né 1993), actrice américaine.
 Keke Rosberg (né 1948), conducteur finlandais d'autos de course.
 Keke Wyatt (né 1982), musicien américain.
 Lil' Keke (né 1976), rappeur américain.
 KeKe Luv, surnom de DJ KSAS-FM en Idaho qui est resté éveillé pendant 175 heures.

Patronyme de famille
 Harold Keke (1971-), chef de guerre des Îles Solomon.
 Hélène Aholou Keke, avocate et femme politique béninoise.
 Joseph Keke (1927-), homme politique béninois.
 Kieren Keke (1971-), homme politique et docteur naurain.
 Rachel Keke (1974-), députée française, porte-parole de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles entamée en 2019.

Lieux
 Keke, Mali, un village dans le Cercle de Djenné, région Mopti.

Voir aussi
 Kiki Dee (né 1947), chanteur anglais.
 John Kekes (né 1936), étudiant en philosophie.
 Kékes, la plus haute montagne de Hongrie.